Borndiep (water), het water tussen de waddeneilanden Terschelling en Ameland
 Hr.Ms. Borndiep (1946), een Nederlandse mijnenveger van de Borndiepklasse, vernoemd naar het water Borndiep
 Borndiepklasse, een Nederlandse scheepsklasse die tien mijnenvegers omvatte, vernoemd naar het eerste schip in de klasse: de Hr.Ms. Borndiep